NGC 6256 (другие обозначения — GCL 49.1, ESO 391-SC6) — шаровое скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6256
Скорпион (созвездие)
Шаровые скопления